|-
| 135201 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135202 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135203 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135204 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135205 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135206 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135207 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135208 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135209 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135210 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135211 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135212 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135213 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135214 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135215 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135216 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135217 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135218 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135219 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135220 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135221 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135222 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135223 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135224 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135225 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135226 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135227 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135228 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135229 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135230 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135231 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135232 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135233 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135234 - ||  || 11 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135235 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135236 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135237 - ||  || 18 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 135238 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135239 - ||  || 19 septembrie 2001 ||  || , 
|-
| 135240 - ||  || 19 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 135241 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135242 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135243 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135244 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135245 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135246 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135247 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135248 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135249 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135250 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135251 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135252 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135253 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135254 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135255 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135256 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135257 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135258 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135259 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135260 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135261 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135262 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135263 - ||  || 18 septembrie 2001 || Jonathan B. Postel || 
|-
| 135264 - ||  || 21 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135265 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135266 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135267 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135268 Haigneré ||  || 20 septembrie 2001 || Le Creusot || 
|-
| 135269 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135270 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135271 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135272 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135273 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135274 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135275 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135276 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135277 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135278 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135279 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135280 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135281 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135282 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135283 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135284 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135285 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135286 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135287 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135288 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135289 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135290 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135291 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135292 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135293 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135294 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135295 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135296 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135297 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135298 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135299 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135300 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-